

Пенцково — село в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пенцково — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства